Intel 8085 — 8-битный микропроцессор, выпущенный компанией Intel в марте 1976 года. Представляет собой усовершенствованную версию процессора Intel 8080.

Описание 

8085 выпускался по 3-микронной технологии, это позволило уместить на кристалл, по площади равный кристаллу Intel 8080, 6 500 транзисторов. Аналогично 6800 на кристалле имелся преобразователь напряжения подложки, благодаря чему 8085 использовал всего одно питание с напряжением +5 вольт (что нашло отражение в нумерации в виде цифры «5») . Первоначально использовалась старая технология nMOS, но вскоре она была заменена на HMOS (High-performance MOS), что позволило поднять тактовую частоту. Максимальная тактовая частота nMOS версии 1976 года (i8085A) составляла 3 МГц, а в последующих HMOS версиях (что с буквой H) достигла 6 МГц (i8085AH-1). Кристалл 8085 содержал свой задающий генератор, системный контроллер и контроллер приоритетных прерываний, позволяющий обслуживать прерывания с 4-х доп.входов запроса прерываний. Таким образом по сравнению с i8080 отпадали i8224, i8228 и i8259 .

Процессор 8085 в основном программно совместим с 8080. Отличия в числе тактов некоторых команд и работе вспомогательного флага переноса (auxillary carry) после команды AND (это не влияет на совместимость). Пятитактовые команды декремента/инкремента и, очень существенные для быстродействия, команды межрегистровой пересылки стали как и в Z80 четырёхтактовыми, но все команды требующие запись в/из стека удлинились на 1 такт. Для совместимости с 8080 в командах IN/OUT 8085 дублирует адрес порта и на старшей половине адресов (это существенно для систем, где порты в области памяти). На практике все программы для 8080 не использующие его недокументированные свойства и не привязанные жёстко к времянкам работают на 8085. В целом по работе команд 8085 более совместим с 8080, чем Z80.

Однако некоторые программы 8080 с целью защиты от взлома использующие 12 кодов 8080, не являющиеся официальными командами (но тем не менее исполняемые как CALL, JMP, RET и NOP) не могут работать на 8085, т.к. в нём эти же коды исполняются иначе (см.раздел "Недокументированные команды").

8085 использует уникальный протокол шины с мультиплексированием, что не позволяло включать в его шину периферийные БИС МП-комплекта 8080 или подобных. Потому специально для 8085 Intel выпускала широкий ассортимент периферийных БИС с такой же шиной. При некотором усложнении схемы инженерам удавалось интегрировать этот процессор и в системы с традиционной шиной.

Клоны процессора выпускались в разных странах. В СССР они выпускались Новосибирским заводом полупроводниковых приборов под обозначениями КР1821ВМ85А (пластиковый корпус) и ИМ1821ВМ85А (металло-керамический корпус).

Технические характеристики 
 Дата анонса: март 1976 года
 Тактовая частота (МГц): 3; 5; 6
 Разрядность регистров: 8 бит
 Разрядность шины данных: 8 бит
 Разрядность шины адреса: 16 бит
 Объём адресуемой памяти: 64 Кбайт
 Количество транзисторов: 6500
 Техпроцесс (нм): 3000 (3 мкм)

 Корпус: 40-контактный керамический или пластмассовый DIP-корпус
 Поддерживаемые технологии: 90 инструкций

Недокументированные команды 
В официальной документации указано, что система команд процессора 8085 относительно 8080 расширена всего на 2 команды RIM и SIM (служащих для управления прерываниями и обслуживания входов SID/SOD). Однако оказалось, что реально по системе команд 8085 превосходит процессор 8080 на 12 команд. Два инженера, разрабатывая в конце 70-х свой ассемблер, обнаружили и рассекретили ещё десять полезных, но недокументированных команд. Среди них такие полезные, как шестнадцатеричное вычитание, шестнадцатеричные сдвиги, сложение HL и числа с пересылкой результата в DE, часто используемая косвенная загрузка регистровой пары и др..

Применение 
Микропроцессор 8085 и его КМОП версия 80C85 применялись в составе различных контроллеров, терминалов, некоторых персональных компьютеров, например TRS-80 Model 100 и IBM System/23 Datamaster (Model 5322). Радиационно-стойкие версии 8085 использовались в бортовых компьютерах ряда космических аппаратов НАСА и ЕКА в 1990-х и начале 2000-х годов, таких как CRRES, Polar, FAST, THEMIS, марсоходе Соджорнер. Швейцарская компания SAIA в 1980-е годы применяла микропроцессоры 8085 и 8085-2 в линейке программируемых логических контроллеров PCA1.

Корпорация Pro-Log устанавливала 8085 и вспомогательные компоненты, включавшие ОЗУ, розетки для ПЗУ и ППЗУ, схемы ввода-вывода на платы для шины STD Bus. В прилагавшейся документации обозначения инструкций 8085 были полностью изменены, поскольку данные платы являлись прямым конкурентом плат для шины Multibus от компании Intel.

См. также 
 MFA — микрокомпьютер с процессором 8085
 ИМ1821ВМ85А — отечественный аналог микропроцессора
 Z80 - конкурировавший с 8085 процессор с расширенной системой команд и, также, 5-вольтовым питанием.

Примечания

Ссылки 
 Большая база данных процессоров с фотографиями (англ.)

Микропроцессоры фирмы Intel
Март 1976 года